Grunert er et tyskt efternavn, der henviser til blandt andre:

 Johann August Grunert (1797–1872) – tysk matematiker
 Karl Grunert (1810–1869) – tysk skuespiller

Efternavne